Ronan je mužské křestní jméno keltského původu znamenající malý tuleň. Je odvozeno irského slova rón, ke kterému se přidala přípona án.

Známí nositelé 
 Ronan z Locronanu, irský světec ze 6. století
 Ronan Bennett, irský spisovatel
 Ronan Carolino Falcão, ekvádorský fotbalista
 Ronan Farrow, americký spisovatel a aktivista
 Ronan Finn, irský fotbalista
 Ronan Hardiman, irský skladatel
 Ronan Keane, irský soudce
 Ronan Keating, irský zpěvák
 Ronan Keenan, jihoafrický spisovatel
 Ronan Lee, australský politik
 Ronan Mac Aodha Bhuí, irský hlasatel
 Rónán mac Colmáin, irský král
 Rónán Mullen, irský politik
 Ronan O'Brien, irský spisovatel
 Ronan O'Gara, irský rugbista
 Ronan O'Rahilly, irský obchodník
 Ronan Pensec, francouzský cyklista
 Ronan Queiroz brazilský fotbalista
 Ronan Rafferty, irský golfista
 Ronan Sheehan, irský spisovatel
 Ronan Thompson, Američan, který zemřel na rakovinu neuroblastomu a předmět písnička "Ronan" od Taylor Swift
 Ronan Tynan, irský tenor a paralympionik

Ronan jako příjmení 
 Colin Ronan, britský astronom a spisovatel
 Daniel Ronan, americký politik
 Niall Ronan, irský rugbista
 Saoirse Ronan, irská herečka

Reference 
 Miloslava Knappová, Jak se bude dítě jmenovat?

Externí odkazy 
 Behind the Name

Mužská jména
Mužská jména keltského původu
Mužská jména irského původu